Punia steht für:

 Punia, Ort in der Rajongemeinde Alytus, Bezirk Alytus, Litauen

Punia ist der Familienname folgender Personen:

 Savita Punia (* 1990), indische Hockeyspielerin
 Seema Punia (* 1983), indische Diskuswerferin